Bandecchi ist der Familienname von

Stefano Bandecchi (* 1961), italienischer Unternehmer und Politiker und Parteichef des Movimento Unione Italiano (MUI)
Susan Bandecchi (* 1998), Schweizer Tennisspielerin